Сражение при Ландесхуте в Силезии (ныне город Каменна-Гура в Нижнесилезском воеводстве в Польше) 23 июня 1760 года — битва Семилетней войны между 12 тысячным корпусом прусского генерал-лейтенанта Генриха Августа барона де ла Мот Фуке и 38 тысячным корпусом австрийского фельдмаршал-лейтенанта барона Эрнста Гидеона Лаудона, в котором прусский корпус был полностью уничтожен (2 тысячи убитых, 8 тысяч попали в плен во главе с самим Фуке).

После Максена слово «деташемент» больше никто не решался произносить в присутствии прусского короля. Однако судьбе было угодно, чтобы в то время, когда рана, нанесённая Максеном, ещё не успела зажить, Фридрих II потерял ещё один подобный отряд.

Генерал Фуке со своим небольшим корпусом имел задание занять Ландесхут — транспортный узел, обладание которым было важно для обеспечения снабжения прусской армии в случае возвращения Фридриха в Силезию. Находившийся кроме Фуке в Силезии, принц Генрих Прусский был вынужден оставить её и перейти со своей армией в Новомаркию (нем. Neumark) в связи с продвижением русских войск. Корпус Фуке, таким образом, остался совершенно изолированным. Этим обстоятельством воспользовался Лаудон, окруживший разрозненные в горах к югу и востоку от городка Ландесхут позиции корпуса и полностью уничтоживший его. 2 тысячи пруссаков полегли в сражении, 8 тысяч попали в плен вместе со своим командиром и лишь 1700 смогли прорваться к Бреслау, под защиту крепостных укреплений. 68 орудий и 34 знамени составили добычу победителей, потерявших в этом сражении 3000 человек.

Два личных момента небезынтересно упомянуть в связи с этим сражением: генерал Фуке принадлежал к числу друзей юности короля; разгромивший его генерал Лаудон пытался после выхода из русской службы поступить на службу в Пруссии, но Фридрих отказал ему, признав его негодным быть офицером прусской армии. Горечь потери целого корпуса несколько смягчали известия о том, что прусские солдаты, в отличие от Максена, не капитулировали перед превосходящими силами врага, но дрались как львы, показывая чудеса храбрости, достойные римских героев.

Победив в сражении, генерал Лаудон занял позицию у Лигница, осадил Глац, капитулировавший 26 июля, и послал отряд осаждать Бреслау. Всё это заставило Генриха Прусского спешно возвратиться в Силезию, 8 августа он появился под Бреслау. 15 августа состоялось сражение под Лигницем.

Иллюстрации

Литература 
 Groehler, Olaf: Die Kriege Friedrichs II.,Brandenburgisches Verlagshaus, Berlin 1990
 Duffy, Christopher: Friedrich der Große. Ein Soldatenleben, Weltbild Verlag, Augsburg 1995 (оригинальное издание на английском языке: Frederick the Great. A Military Life, Routledge & Kegan Paul, London 1985)

Ссылки 
 Детальный разбор сражения у Harald Skala: Das Treffen bei Landshut am 23.6.1760. Vernichtung des preussischen Korps Fouqué на 
 Bitwa pod Kamienną Górą (1760 r.) - Schlacht bei Landeshut, Сражение при Ландесхутеna portalu polska-org.pl 

Сражения по алфавиту
Сражения Семилетней войны
Сражения Пруссии
Сражения Австрии
История Силезии
Сражения 1760 года